El Torneig de Portugal 2014, oficialment conegut com a Portugal Open 2014, és una competició tennística disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 25a edició d'aquest torneig es va celebrar entre el 26 d'abril i el 4 de maig de 2014 al Estádio Nacional d'Oeiras, prop d'Estoril, Portugal.

La tennista espanyola Carla Suárez Navarro va guanyar el seu primer títol a Oeiras després de disputar tres finals consecutives. La parella masculina formada pel mexicà Santiago González i l'estatunidenc Scott Lipsky va reeditar el títol de l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014